

Patronyme
 Fanja Andriamanantena est une auteur-compositeur malgache.
 Georges Andriamanantena, (1923-2008), était un journaliste, écrivain et poète malgache.

Homonymie
Homonymie de patronyme